Falzon ist der Familienname folgender Personen:

 Federica Falzon (* 2003), maltesische Sängerin
 Ignatius Falzon (1813–1865), maltesischer Geistlicher

 Stéphanie Falzon (* 1983), französische Hammerwerferin